Мохун Баган () — індійський футбольний клуб із міста Колката.

 Мохун Євген Павлович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.